

Personnalités 

 Ernest Florman (1862-1952), photographe et pionnier suédois du cinéma ;
  (1831-1900), photographe suédois ;
  (1892-1981), ingénieur et diplomate américain ;
 Maggie Florman (1898-1980), aviatrice suédoise ;
 Marianne Florman (née en 1964), handballeuse danoise.